Джордж Рід (1733—1798) — державний діяч США, один з підписувачів Декларації Незалежності
 Джордж Рід (1845—1918) — австралійський політичний діяч
  (1860—1947) — канадський художник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок